Frassineto steht für:

 Frassineto Po, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont.
 Frassineto-Klasse, eine Klasse italienischer Kanonenboote auf dem Gardasee

Siehe auch:

 Fraxinetum